Каталы () — одно из племён венетов, населявших северное побережье Адриатического моря, к северо-востоку от реки По. Каталов иногда ошибочно относят к иллирийцам.

Примечания 

Народы древней Италии
Индоевропейские народы